Robert Nieuwman is een personage uit de Vlaamse politieserie Flikken en wordt gespeeld door Boudewijn de Groot.

Seizoen 6 
Robert Nieuwman is een Nederlandse profiler die het team komt inlichten van een seriemoordenaar, die al 3 meisjes vermoord heeft in Nederland. De Gentse flikken staan eerst sceptisch tegenover hem, maar na verloop van tijd wordt hij volledig aanvaard. Samen met  Britt gaat hij achter Feiremans aan.

Nieuwman, Robert